Schwimmer er et efternavn, der kan henvise til flere personer:
 Benji Schwimmer, en amerikansk danser.
 David Schwimmer, en amerikansk skuespiller.